Arroyomolinos se poate referi la:

 Arroyomolinos (Madrid), oraș din Spania, situat în comunitatea autonomă Madrid.
 Arroyomolinos (Cáceres), oraș din Spania, situat în provincia Cáceres din comunitatea autonomă Extremadura.
 Arroyomolinos de la Vera, oraș din Spania, situat în provincia Cáceres din comunitatea autonomă Extremadura.
 Arroyomolinos de León, oraș din Spania, situat în provincia Huelva din comunitatea autonomă Andaluzia.